Делинья — река в Якутии, правый приток реки Томпо (бассейн Алдана). Длина реки — 357 км, площадь водосборного бассейна — 12 500 км². 

Берёт начало на Эльгинском плоскогорье, течёт среди гор на запад, затем на юг. В верховьях протекает через одноимённое озеро. Питание снеговое и дождевое. Главный приток справа — Нолучу. Высота истока — 910 м, высота устья — 416 м.

Название 
В районе истока на реке есть одноимённое озеро Делинда. Название реки и озера, предположительно, имеет эвенское происхождение. Эвенское название реки и озера — Делинде — образовано из корня дели «таймень» и увеличительного аффикса -нде. То есть Делинья — это река и озеро большого тайменя.

Притоки (км от устья) 
 7,2 км: река Таал
 15 км: река Имнекан
 25 км: река без названия
 35 км: река без названия
 42 км: река Хачакчан
 47 км: река Тирехтях
 48 км: река без названия
 51 км: река без названия
 60 км: река Сакар
 65 км: река без названия
 72 км: река без названия
 75 км: река без названия
 75 км: река без названия
 82 км: река Эныкан
 84 км: река Бургали
 87 км: река без названия
 92 км: река Тенгкели
 93 км: река Сидор
 116 км: река Нолучу
 127 км: река без названия
 133 км: река без названия
 140 км: река без названия
 170 км: река без названия
 176 км: река без названия
 179 км: река Хенекичан
 193 км: река без названия
 202 км: река Синьгями
 205 км: река без названия
 215 км: река без названия
 223 км: река Экачендя
 243 км: река без названия
 244 км: река без названия
 248 км: река без названия
 250 км: река Эделян
 252 км: река без названия
 258 км: река без названия
 278 км: река Нолучу
 280 км: река без названия
 286 км: река без названия
 286 км: река без названия
 307 км: река Кугумун
 309 км: река без названия
 318 км: река Демалыс
 324 км: ручей Тихий
 326 км: ручей Дальний

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Ленскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Алдан от впадения реки Амга до устья.

Примечания

Литература 
 

Притоки Томпо
Реки Якутии
Реки Томпонского района